Генри Джейнс Фонда (; 16 мая 1905 — 12 августа 1982) — американский актёр театра и кино, лауреат премии «Оскар», отец актёра Питера Фонды, актрисы Джейн Фонды и дед актрисы Бриджит Фонды. В 1999 году Генри Фонда был признан Американским институтом киноискусства одним из величайших актёров в истории.

История семьи и ранние годы 
Генри Фонда родился в Гранд Айленд, штат Небраска, США на втором году семейной жизни Уильяма Брейса Фонды, писавшего рекламные объявления на сдельной основе, и Элмы Херберты Джейнс.

Предки Генри Фонды в XV веке переехали из Генуи, Италия, в Нидерланды, перебравшись в 1642 году в голландскую колонию в Новых Нидерландах. Они были в числе первых голландских поселенцев, которые в штате Нью-Йорк основали городок, который сейчас называется Фонда в честь главы семьи Доу Фонды, который был убит индейцами. В Небраску, где в начале нового века родился Генри Фонда, переехал его дед по отцу в 1880-х годах.

Его семья была последователями Епископальной церкви. Они были крепкой, дружной семьёй, обладали хорошим здоровьем, и избегали врачей из-за своих религиозных убеждений. В детстве Генри Фонда был активным членом движения Бойскаутов и стал вожатым отряда. Он увлекался живописью, был хорошим пловцом, бегуном и конькобежцем. Он был стеснительным юношей невысокого роста. Со школьных лет работал на предприятии своего отца, думая о возможной карьере журналиста.

В своей автобиографии Фонда рассказывал, как однажды стал свидетелем линчевания. В то время его отец владел полиграфической мастерской и из окна второго этажа четырнадцатилетний Генри Фонда стал наблюдателем происходящего. «Это было самое ужасное зрелище в моей жизни. Мы закрыли мастерскую, спустились вниз и поехали домой в молчании. Мои руки были влажные, на глазах стояли слёзы. Всё, о чём я мог думать — это тот чернокожий парень, болтающийся на верёвке». Юный Фонда на всю жизнь запомнил этот момент и ярость, которую он испытал. В своей взрослой жизни он постоянно пытался менять предрассудки общества, высказывая своё мнение устами киногероев. Среди лучших картин Фонды, есть, по крайней мере, два фильма, в которых линчевание стало основой сюжета — это «Молодой мистер Линкольн» и «Странный инцидент».

В старших классах Генри Фонда стал работать в телефонной компании. Он внезапно сильно вырос: его рост стал более 180 см, но он по-прежнему оставался застенчивым. По окончании школы Фонда поступил в Университет Миннесоты на факультет журналистики, но не получил диплом и не стал работать по специальности, начав карьеру в кредитной компании Retail Credit Company.

Дебют Генри Фонды как актёра состоялся в местном любительском театре в Omaha Community Playhouse, в любительской труппе, которой руководила Дороти Брандо, мать знаменитого Марлона Брандо. Дороти Брандо была подругой матери Генри и пригласила молодого человека попробовать сыграть на сцене в спектакле «Ты и я». Генри Фонде тогда было двадцать лет. Театр привёл Фонду в восторг, он хотел знать всё об этом, начиная от установки декораций до создания спектаклей. Кроме того, Фонда понял, что у него хорошие актёрские способности. Он начал играть в спектаклях. Партнёршей Фонды на сцене зачастую оказывалась Дороти Брандо. Когда он получил главную роль в спектакле «Merton of the Movies», то понял всю привлекательность работы актёра, так как она позволяла сместить своё внимание с себя на создаваемый образ, описанный словами другого человека.

Фонда принимает решение уйти с работы в кредитной компании и в 1928 году едет на Восток навстречу своей фортуне. Сначала он играет в спектакле театра города Деннис, штат Массачусетс, а затем переезжает в город Фелмут, где сразу входит в труппу межуниверситетской летней театральной компании University Players. Он начинает совместную работу с актрисой Маргарет Саллаван, своей будущей женой, и с Джеймсом Стюартом, знакомство с которым станет началом многолетней дружбы. Роль в спектакле «The Jest» по пьесе Сэма Бенелли стала его первой профессиональной ролью в University Players. Там же Фонда познакомился с Джошуа Логаном, студентом второкурсником Принстонского университета. Вскоре после этого Логан прервал своё обучение в Принстоне, чтобы поехать в Россию на учёбу к Константину Станиславскому.

В 1934 году Фонда женился на своей партнёрше по сцене актрисе, будущей звезде Голливуда, Маргарет Салливан, но брак долго не просуществовал. Актёры развелись через два месяца после заключения брака, но за их коротким браком последовали многие годы дружбы.

Карьера

Начало карьеры 
Вскоре Генри Фонда приезжает в Нью-Йорк и, после развода с Маргарет Салливан, снимает квартиру вместе с Джеймсом Стюартом и двумя другими начинающими актёрами, ищущими признания на Бродвее. Они зарабатывают не больше, чем большинство американцев, имеющих случайную работу в годы Великой депрессии, порой у них нет денег даже на проезд в метро. Главными ролями Фонды на Бродвее стали роли в спектаклях «Новые лица Америки» и «Фермер женится». В 1935 году пьеса «Фермер женится» была переделана в киносценарий, и этот момент стал началом долгой успешной карьеры Генри Фонды в Голливуде. Фонде предлагают роль в этом фильме, он начинает зарабатывать  долларов в неделю и попадает в общество звёзд Голливуда, таких как Кэрол Ломбард. Джеймс Стюарт приезжает в Голливуд вслед за своим другом. Они снова вместе снимают квартиру, расположенную по соседству с апартаментами Греты Гарбо. В 1935 году Фонда получает роль в фильме «Я слишком много мечтаю», в которой он снялся вместе с известной оперной певицей Лили Понс. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет о нём: «Генри Фонда — наиболее привлекательный из группы молодых романтических актёров».

Настоящая известность к Фонде пришла после того, как в 1936 году он сыграл главную роль в первом цветном фильме, снятом на натуре, — «Тропинка одинокой сосны». Его партнёрами по фильму были Сильвия Сидни и Фред Макмюррей. Затем последовала роль в «Наш дом Луна», где он снимался вместе с бывшей женой Маргарет Саллаван. Позже Саллаван вышла замуж за агента Фонды Лиланда Хейварда, а Фонда в 1937 году женился на Франсуазе Форд Сеймур, которая только немного интересовалась кино и театром. В этом же году вышел фильм «Жизнь даётся лишь раз», в котором также снималась Сильвия Сидни, режиссёром был Фриц Лэнг, а 21 декабря 1937 года на свет появилась дочь Фонды и Сеймур, будущая звезда кино Джейн Фонда.

В 1938 году вместе с Бетт Дейвис Фонда снялся в легендарной ленте «Иезавель», которая была очень хорошо встречена критиками. За фильмом «Иезавель» последовала картина «Молодой мистер Линкольн», в котором Фонда играл будущего Президента США Авраама Линкольна. Это было первое сотрудничество Генри Фонды с режиссёром Джоном Фордом. В том же году Джон Форд снял Фонду в своём первом цветном фильме «Барабаны долины Мохоке».

Успех Генри Фонды привёл к тому, что режиссёр Джон Форд пригласил актёра на главную роль в свой следующий фильм «Гроздья гнева» по новелле Джона Стейнбека. Кандидатура Фонды была поначалу отклонена Дэррилом Ф. Зануком, который хотел видеть в этой роли Тайрона Пауэра. Чтобы быть назначенным на роль, Фонде предложили подписать семилетний контракт со студией 20 век Фокс. Фонда согласился и получил роль. На экраны фильм вышел в 1940 году, и Фонда за свою роль получил номинацию на премию «Оскар». Многие считают, что это была лучшая актёрская игра того года, но премию получил Джеймс Стюарт за роль в фильме «Филадельфийская история». Вторым фильмом 1940 года с участием Фонды стал «Возвращение Фрэнка Джеймса», где его партнёршей была Джин Тирни. В этом же году у Генри Фонды и Франсуазы Форд Сеймур родился сын Питер Фонда, ставший впоследствии, как его отец и сестра, киноактёром.

Став известным актёром, Фонда активно участвовал в общественной и политической жизни страны. В 1930-е годы он был одним из основателей и членом Голливудского Демократического комитета, организованного с целью поддержки президента Франклина Делано Рузвельта.

В следующие два года актёр непрерывно снимался. Сначала в 1941 году с Барбарой Стенвик в «Леди Ева». Затем снова с Джин Тирни, которая была одной из самых любимых его партнёрш, в эксцентрической комедии «Кольца на её пальцах», а в 1943 году в вестерне «Случай в Окс-Боу», который был номинирован на премию Оскар, как лучшая картина года.

Служба в армии США во время Второй мировой войны 
С началом Второй мировой войны Генри Фонда и Джеймс Стюарт помогли организовать фонд по сбору средств для защиты Великобритании от нацистов, а в 1943 году Фонда добровольно поступил в Военно-морские силы США для участия во Второй мировой войне, сказав: «Я не хочу участвовать в инсценированной войне в студии». В Военно-морских силах Фонда прослужил три года, сначала Квартирмейстером 3-го класса на эскадренном миноносце USS Satterlee (DD-626), затем в звании младшего лейтенанта, в службе воздушной разведки береговой охраны центральной части Тихого океана. Был награждён «Бронзовой звездой» и отмечен Благодарностью Президента («Presidential Citation»).

Послевоенная карьера 
После возвращения с войны Фонда взял перерыв в киносъёмках, он посещал голливудские вечеринки и получал удовольствие от гражданской жизни. Они слушали музыку, общались с Джони Мерсером, Хоаги Сармикаел, Диной Шор и Нат Кинг Коулом, у которого брали уроки игры на фортепиано.

В 1946 году на экраны вышел фильм Джона Форда «Моя дорогая Клементина», в которой Фонда играл роль Уайатта Эрпа, а затем он сыграл с Джоном Уэйном и Ширли Темпл в вестерне «Форт Апачи», получившем в 1948 году несколько кинематографических наград. В том же 1948 году на экраны вышла комедия «На нашем счастливом пути», в которой Генри Фонда впервые играл со своим другом Джеймсом Стюартом.

После войны Фонда снялся в семи фильмах (последним был фильм Отто Премингера «Дейзи Кеньон» с Джоан Кроуфорд), когда его контракт со студией Фокс истёк, и Фонда отказался продлить его. Он полностью посвятил себя работе в театре в течение последующих семи лет.

Генри Фонда вернулся на Бродвей. Он, надев свою собственную фуражку, в которой вернулся с войны, сыграл главную роль в «Мистере Робертсе», комедии о Военно-морских силах. В спектакле он играет младшего офицера, ведущего свою частную войну против командира. В 1948 году за эту роль Фонда получил премию Тони, а затем играл в этом спектакле во время национальных гастролей. После нескольких лет почти полного добровольного отлучения от кинобизнеса Фонда вместе с Джеймсом Кегни, Вильямом Пауэллом и Джеком Леммоном снялся в 1955 году в киноверсии этого спектакля, поставленной студией Warner Bros. Во время съёмок Фонда затеял спор с режиссёром Джоном Фордом. Форд ударил актёра, после чего Фонда объявил, что больше никогда не будет работать с Фордом. Фонда сдержал своё обещание, хотя они появились в документальном фильме Питера Богдановича «Снято Джоном Фордом», горячо разговаривая друг с другом.

В 1950 году жена Генри Фонда, Фрэнсис Форд Сеймур, покончила жизнь самоубийством, в том же году он женился на актрисе Сьюзен Бланшар, падчерице известного писателя, режиссёра и продюсера мюзиклов Оскара Гаммерштейна II, в 1953 году у них родилась дочь Эми, через три года они развелись.

После «Мистера Робертса» Фонда сыграл Пьера Безухова в голливудской киноверсии романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», в роли Наташи Ростовой играла Одри Хепбёрн. Съёмки фильма продолжались два года, на большой экран фильм вышел в 1956 году. Несмотря на то, что сюжет фильма проще, чем текст в романе Льва Толстого, кинофильм очень интересен. Образ Наташи Ростовой, созданный Одри Хепбёрн, полностью соответствует образу героини, описанной Львом Толстым, а Генри Фонда очень органичен в роли Пьера Безухова. Фильм получил многочисленные премии и номинации: премию «Золотой глобус», три номинации на премию Оскар — за лучшего режиссёра, художника по костюмам и оператора; две номинации на премию Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA»; две премии «Silver Ribbon» итальянского синдиката киножурналистов и так далее.

В 1956 году Фонда работал с Альфредом Хичкоком, играя человека, ошибочно обвинённого в убийстве в триллере «Не тот человек». Необычный, хотя не очень удачный фильм Хичкока основывался на реальных событиях и был снят на чёрно-белую плёнку.

Первая работа Фонды в качестве продюсера была представлена в 1957 году. Это был фильм «12 разгневанных мужчин» режиссёра Сиднея Люмета, поставленного по сценарию Реджинальда Роуза на основе одноимённой телепьесы. Этот низкобюджетный фильм был снят всего лишь за семнадцать дней. Всё действие происходит в комнате присяжных заседателей, решающих судьбу юноши пуэрториканца, обвиняемого в убийстве. Фонда подобрал очень сильный актёрский состав, в фильме снялись Джек Клугман, Ли Джей Кобб, Мартин Болсам, Е. Джей Маршалл. Фильм был хорошо принят критиками по всему миру. Фонда вместе с сопродюсером Реджинальдом Роузом получили номинации на премии «Оскар» и «Золотой Глобус», режиссёр Сидни Люмет получил приз «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале а Фонда получил премию «BAFTA» как лучший актёр за роль Присяжного номер 8, который своей логикой и постоянным влиянием на остальных присяжных, привёл к вынесению оправдательного приговора. Идея и постановка фильма до сих пор являются источником вдохновения для кинорежиссёров. Так, Уильям Фридкин в 1997 году снял телефильм, получивший премии «Эмми», «Золотой глобус» и «ALMA», а в 2007 году российский режиссёр Никита Михалков снял ремейк фильма под названием «12».

Несмотря на успех, Фонда заявил, что больше не хотел бы быть продюсером, опасаясь, что неудачи на этом поприще могут повредить его актёрской карьере.

Тем не менее, после ролей в вестернах «Жестяная звезда» в 1957 году и «Шериф» в 1959 году Фонда вернулся к продюсированию, приняв участие в работе над телевизионным сериалом — вестерн «Заместитель» для канала NBC. Съёмки продолжались до 1961 года. Фонда выступил не только в роли продюсера, но играл главную роль.

В это же время его четвёртый брак, заключённый в 1956 году с итальянской графиней Афдере Франчетти, ставший не очень удачным и принесший актёру много разочарований, подходил к завершению. Вскоре после развода Генри Фонда женился на Ширли Мае Адамс, с которой они прожили вместе до кончины актёра в 1982 году. Согласно завещанию, Генри Фонда оставил всё своё состояние в размере  долларов своей приёмной дочери Эми, родной дочери Ширли Адамс.

В 1960-х годах Фонда снимался в многочисленных фильмах о войне и в вестернах, среди которых «Самый длинный день» в 1962 году, «Война на Диком Западе», «По методу Харма» и «Битва за Выступ» в 1965 году, а также «Система безопасности». В 1964 году, в разгар холодной войны в «Системе безопасности» актёр играл решительного Президента Соединённых Штатов, который пытается предотвратить ядерный холокост, проведя напряжённые переговоры с Советским Союзом, который, в свою очередь, опасается атаки со стороны США. Кроме вестернов и военных фильмов в 1963 году Фонда снялся в мелодраме «Гора Спенсера», фильм был вдохновлён телесериалом The Waltons.

В 1968 году Фонде предложили роль злодея Франка в фильме «Однажды на Диком Западе». Сначала Фонда отклонил предложение, но его уговорили актёр Эли Уоллах и режиссёр Серджо Леоне, прилетевшие в США из Италии специально, чтобы встретиться с Фондой. На съёмках Генри Фонда хотел воспользоваться коричневыми контактными линзами, но Леоне предпочёл оставить натуральный цвет глаз актёра. В результате голубые глаза, смотрящие так невинно на людей, резко контрастируют с порочным характером героя.

В конце 1960-х годов многолетняя дружба Генри Фонда и Джимми Стюарта столкнулась с испытаниями. Актёры разошлись в своих политических взглядах. Фонда был либеральным демократом, а Стюарт — консервативным республиканцем. После горячих споров, они стали избегать разговоров о политике. Друзья вместе сыграли в фильме «Firecreek», а в 1970 году они стали партнёрами в вестерне «Общественный клуб города Шайенн», в котором они высмеивают спорящих политиков.

Последние годы 
Несмотря на приближающееся семидесятилетие, Фонда продолжал активно работать как в кино, так и на телевидении. В 1970 году он снялся в трёх картинах, наиболее успешной из которых была «Общественный клуб города Шайенн». Двумя другими были: «Слишком поздно, герой», в котором Фонда играл второстепенную роль, и «Жил-был обманщик» режиссёра Джозефа Лео Манкевича о харизматичном преступнике Парисе Питмане-младшем, который пытается убежать из Аризонской тюрьмы. Партнёром Фонды в этом фильме был Кирк Дуглас.

Иностранные телевизионные проекты нужны были Фонде, чтобы поддерживать актёрскую карьеру, так как в то десятилетие многие актёры испытывали карьерный спад. В 1971—1972 годах он снимался в телевизионном сериале «Семья Смит» канала ABC, а в 1973 году — в телефильме «Рыжий пони» по новелле Джона Стейнбека, который принёс актёру номинацию на премию «Эмми». После съёмок в неудачной мелодраме «Пепельная среда», Фонда снялся в трёх итальянских фильмах, вышедших в 1973 и 1974 годах. Наиболее успешной из них был «Меня зовут Никто», представляющего Фонду в редком для него комедийном амплуа.

Генри Фонда продолжал активно играть в театре вплоть до последних лет своей жизни. Он вернулся на Бродвей в  году, чтобы сыграть в биографической драме «Кларенс Дарроу» о знаменитом американском юристе. За эту роль Фонду номинировали на премию «Тони».

К тому времени здоровье актёра было уже подорвано, но первые симптомы заболеваний появились после спектакля в апреле 1974 года, когда у него случился приступ сердечной недостаточности. После появления сердечной аритмии, у Фонда обнаружили рак простаты. После операции актёр вернулся на сцену в 1975 году.

Генри Фонда, прислушавшись к совету врачей, оставил сцену в 1978 году, сыграв в спектакле «Первый понедельник октября», но продолжал сниматься в фильмах и на телевидении. Так как здоровье актёра продолжало ухудшаться, он брал бóльшие паузы между съёмками.

1976 год был очень плодотворным. Фонда появился в нескольких интересных телевизионных фильмах. Один из них, «Встречный курс» канала ABC, рассказывал историю изменчивых взаимоотношений между президентом Гарри Труменом, которого играл Е. Д. Маршалл, и генералом Мак Артуром в исполнении Фонды. После съёмок в успешном мини-сериале «Почти человек», основанном на рассказе Ричарда Райта, Фонда снялся в эпическом мини-сериале канала NBC «Капитаны и Короли» по мотивам новеллы Тейлор Калдвелла. Тремя годами спустя, Фонда снялся в телесериале канала ABC «Корни: Новое поколение», но сериал так и остался в тени своего предшественника «Корни». В том же году Фонда сыграл в блокбастере о Второй мировой войне «Мидвей»

Конец 1970-х годов и несколько разочарований. Первым из неудачных фильмов был триллер «Щупальца» и посредственный «Русские горки», в которым Фонда играл вместе с Ричардом Уидмарком и молодой Хелен Хант. С Ричардом Уидмарком Фонда снялся также в фильме «Рой», где также играли Оливия де Хэвилленд, Фред Макмюррей и Хосе Феррер. Он также снимался и в большом провальном фильме «Метеор», в котором актёр уже во второй раз играл президента США, вместе с Шоном Коннери, Натали Вуд и Карлом Малденом. Затем был канадский фильм «Город в огне», в котором снимались Шелли Уинтерс и Ава Гарднер. В 1979 году Фонда получил небольшую роль в «Ванда Невада», где играл вместе со своим сыном Питером и Брук Шилдс.

В конце семидесятых здоровье Генри Фонды неуклонно ухудшалось. Ему было уже за 70 и критики начали говорить об уходе актёра из кино. В 1979 году комитет по присуждению Томи дал Фонде специальную награду за достижения на Бродвее. В 1980 и в 1981 годах Фонда получил ещё две премии: «Золотой глобус» и «Оскара» за личный вклад в киноискусство.

Фонда продолжал сниматься и в начале 1980-х годов. Почти все его работы до момента кончины были для телевидения.

В 1980 году на телеэкраны вышел фильм, номинированный на премию «Эмми» «Гидеоновы трубы», в котором также играла Фэй Рэй, этим фильмом окончательно завершив свою карьеру.

Однако профессиональным и личным триумфом Генри Фонды стала роль в фильме «На золотом озере» режиссёра Марка Райделла. Прекрасная игра актёров, ставшая плодом беспрецедентного сотрудничества Генри Фонды и Кэтрин Хепбёрн, а также Фонды со своей дочерью Джейн, получила высокие оценки критиков сразу после премьеры, состоявшейся в декабре 1981 года. Генри Фонда сыграл отца эмоционально и физически отдалённого от дочери, но который в конце жизни становится более принимающим. Джейн Фонда рассказывала, что эта история очень близка к её реальным взаимоотношениям с отцом и участие в фильме помогло разрешить отцу и дочери некоторые проблемы в их личных взаимоотношениях. В январе 1982 года картина была выпущена в широкий прокат. Фильм получил одиннадцать номинаций на «Оскар», собрав в прокате около 120 миллионов долларов. Неожиданно фильм стал блокбастером. Он принёс 76-летнему Фонде «Оскар» за лучшую мужскую роль. За эту же роль актёр получил и «Золотой глобус». Кроме того, «Оскар» получили Кэтрин Хепбёрн — за лучшую женскую роль и Эрнест Томпсон за лучший сценарий. Сам актёр не смог принять участие в церемонии награждения из-за болезни. Награду получала его дочь Джейн. После смерти Фонды критики назвали эту роль «его последней и лучшей ролью».

В 1982 году он принял участие в программе «Чтобы Польша была Польшей», чтобы выразить поддержку «Солидарности». 

Генри Фонда скончался в Лос-Анджелесе, в своём доме 12 августа 1982 года в возрасте 77 лет от болезни сердца.

Вклад в развитие киноискусства 
В годы последовавшие за кончиной актёра его карьера была более успешна, чем в некоторые годы при жизни. Генри Фонда был широко признан одним из величайших актёров Голливуда Классической эпохи. В честь столетия со дня рождения Фонды телеканал Turner Classic Movies устроил марафон фильмов с его участием. В мае 2005 года Почтовая служба США выпустила 37 центовую почтовую марку с изображением Генри Фонды в серии «Легенды Голливуда». В Лос-Анджелесе продолжает работать Театр Генри Фонды по адресу: 6126 Hollywood Blvd., Hollywood, Los Angeles, California.

В 1999 году Генри Фонда был назван шестым в списке 100 величайших звёзд кино по мнению Американского института кино.

Три фильма с участием Генри Фонда входят в 100 самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет по версии Американского Института кино. Это фильмы: «На золотом озере» (1981) — номер 45, «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957) — номер 42 и «Гроздья гнева» (1940) — номер 7.

За свою почти пятидесятилетнюю карьеру актёра Генри Фонда сыграл 106 ролей в кино и на телевидение и кроме «Оскара» был удостоен ещё тринадцати различных премий и десять раз был номинантом.

Фонда был основателем и членом Голливудского Демократического Комитета в начале 1930-х годов. Этот комитет был сформирован в поддержку президента Франклина Делано Рузвельта. Генри Фонда был одним из наиболее активных и влиятельных либеральных демократов в Голливуде вместе с Робертом Райаном и Грегори Пеком. Однажды Фонда сказал, что президент Рональд Рейган сделал его «физически больным», и что он «не может выносить никаких республиканцев, в особенности Ричарда Никсона».

Во время войны США во Вьетнаме Фонда поддержал свою дочь Джейн в её антивоенных выступлениях.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Артисты водевилей
Пчеловоды
Генри
Члены Демократической партии США
Выпускники Центральной средней школы Омахи
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Школы журналистики и массовых коммуникаций Миннесотского университета
Морские офицеры США
Американский военно-морской персонал Второй мировой войны
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Люди, чей прах был развеян
Киноактёры США